Saldaña hace referencia a varios artículos:

Geografía

En 
Saldaña (Tolima), municipio en el departamento de Tolima;
Río Saldaña, desemboca en el río Magdalena y discurre por el departamento del Tolima.

En 
Saldaña, municipio y villa en la provincia de Palencia;
Saldaña de Ayllón, localidad en la provincia de Segovia;
Saldaña de Burgos, localidad y municipio en la provincia de Burgos;

Además
Condado de Saldaña, título nobiliario.